

História 
Ana Maria de Orleães — duquesa de Saboia, rainha da Sardenha e da Sicília
Ana Maria Luísa de Orleães — também conhecida como La Grande Mademoiselle
Ana Maria da Dinamarca
Ana Maria da Hungria
Ana Maria da Saxônia
Ana Maria de Anhalt — princesa de Anhalt, duquesa de Legnica-Brzeg-Oława-Wołów
Ana Maria do Palatinado-Simmern — princesa alemã e princesa da Suécia por casamento

Outros 
Ana Maria (revista) — revista brasileira

Ver também

Desambiguações de antropônimos